Иоганн Георг Бюлер (; 19 июля 1837 года — 8 апреля 1898 года) — профессор, исследователь древних индийских языков и законов.

Биография 
Георг Бюлер родился 19 июля 1837 года в Борстеле (Ганновер, Германский союз). Окончил высшую школу в Ганновере, где он изучал греческий язык и латынь, затем университет в Гёттингене по специальности теологии и философии, где он изучал философию, санскрит, язык зенд, персидский, армянский и арабский языки. В 1858 году он защитил докторскую по восточным языкам и археологии, он исследовал суффикс «-tês» в греческой грамматике. В том же году он уехал в Париж для изучения манускриптов на санскрите, в 1859 году с той же целью — в Лондон, где он остался до октября 1862 года. Во время пребывания в Англии он в основном изучал ведийские манускрипты в библиотеке Оксфордского университета, в 1861 году он был назначен помощником библиотекаря при частной библиотеке английской королевы.

Осенью 1862 года Георг Бюлер был назначен ассистентом в библиотеку Гёттингена, куда он переехал в октябре того года. Там он получил (вместе с профессором Максом Мюллером) приглашение в Колледж санскрита Варанаси в Индии. Также он получил (также с Максом Мюллером) приглашение профессора восточных языков эльфинстонской коллегии в Бомбее, на которое он незамедлительно ответил согласием и 10 февраля 1863 года прибыл в Бомбей. В следующем году Бюлер стал членом научного общества в университете Бомбея и членом бомбейского филиала Королевского азиатского общества. В 1864 году был назначен профессором древней истории в университете Бомбея, а в 1866 году главным инспектором над занятиями санскритом в деканской коллегии в Пунье. В 1868 году он стал инспектором северного отдела (Гуджарат), и в том же году принялся вместе с Кильгорном (а с 1870 года один) за отыскивание санскритских рукописей. Он справлялся с большим успехом с обеими должностями; округ, где он был инспектором, включал в себя более 65000 квадратных миль и 5 миллионов жителей. При своем вступлении он принял 730 школ с 47883 учениками, а, выйдя в 1886 году по болезни в отставку, оставил 1763 школы с 101970 учениками.

За время пребывания он собрал множество текстов для индийского правительства и библиотек Берлина, Кембриджского и Оксфордского университетов.

В 1878 году он опубликовал свои переводы Пайялаччхи (старейший словарь пракрита). Он также взял на себя ответственность за переводы Апастамбы и других текстов для многотомника Макса Мюллера «The Sacred Books of the East», включающего компиляцию и переводы древнеиндийских текстов. По возвращении из Индии Бюлер принял в 1881 году профессуру по кафедре санскрита в Венском университете.

8 апреля 1898 года Георг Бюлер утонул в Боденском озере.

Избранные труды 
 Prakrit dictionary Paiyalacchinamamala («Beiträge zur kunde der indogermanischen sprachen», Göttingen 1878)
 Erklärung der Ashokainschriften («Zeitschrift der deutschen morgenländischen gesellschaft», 1883—1893)
 The roots of the Dhatupatha not found in literature («Wiener zeitschrift für die kunde des morgenlandes», 1894)
 On the origin of the Kharosthi alphabet (ibid. 1895)

 Digest of hindu law cases (1867—1869; 1883)
 Panchatantra with English notes («The Bombay sanscrit series», 1868; 1891)
 Apastambiya Dharmasutra (1868—1871; 1892—1894)
 Catalogue of sanskrit manuscripts from Gujarat (4 vol., 1871—1873)
 Dachakumaracharita, with English notes («Sanscrit series» no. 10, 1873, 1887; II, with P. Peterson)
 Vikramankacharita with an introduction (1875)
 Detailed report of a tour in Kashmir (1877)
 Sacred laws of the Aryas (I, 1879; II, 1883; vols. 2 and 14, «The Sacred Books of the East»)
 Third book of sanscrit (1877; 1888)
 Leitfaden für den elementarcursus des sanskrit (1883)
 Руководство к элементарному курсу санскритского языка [Текст] / Г. И. Бюлер; пер. под ред. Ф. И. Щербатского ; Российская акад. наук, Ин-т языкознания. — Москва : АБВ, 2016. — XXXVII, VII, 159, [1] с. : портр., табл.; 23 см. — (Bibliotheca Sanscritica; т. 6).; ISBN 978-5-906564-18-4 : 1000 экз.
 Inscriptions from the caves of the Bombay presidency («Archaeological reports of Western India», 1883)
 Paleographic remarks on the Horrinzi palmleaf manuscript («Anecdota oxoniensia», 1884)
 The laws of Manu translated («The Sacred Books of the East», vol. 25, 1886)
 Translation of the Dhauli and Jaugada versions of the Ashoka edicts («Archeological reports of Southern India», vol. I, 1887)

В «Schriften der Wiener Akademie der Wissenschaften»:

 Über eine sammlung von sanskrit- und prakrit-handschriften (1881)
 Über das zeitalter des kashmirischen dichters Somadeva (1885)
 Über eine inschrift des königs Dharasena von Valabhi (1886)
 Über eine neue inschrift des Gurjara königs Dadda II (1887)
 Über eine Sendrakainschrift
 Über die indische sekte der Yainas
 Über das Navasahasankacharita des Padmagupta (1888, with Th. Zachariae)
 Über das Sukrtasamkirtana des Arisimha (1889)
 Die indischen inschriften und das alter der indischen kunstpoesie (1890)
 Indian studies: I. The Jagaducarita of Sarvananda, a historical romance from Gujarat (1892); II. Contributions to the history of the Mahabharata (with J. Kirste); III. On the origin of the Brahmi alphabet (1895)

Примечания

Ссылки 
 

Востоковеды XIX века
Индологи Германии
Санскритологи Германии
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Утонувшие
Члены Австрийской академии наук
Члены Прусской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук